Депеша — термінова інструкція міністра закордонних справ, складена для посла; урядова телеграма. Назва походить від французького слова dépecher, що означає «поспішати».
 Депеша — мішок або декілька мішків з поштою.

Посилання 
 Депеша  //